Haustein bezeichnet

 eine Arbeitsunterlage für Steinmetze, siehe Haustein
 einen Werkstein

Haustein ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrix Haustein (1974–2002), deutsche Schriftstellerin
 Dennis Haustein (* 1990), deutscher Politiker (CDU)
 Erik Haustein (1910–2004), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Gotthelf Friedrich Haustein (1835–1900), erster Hersteller eines erzgebirgischen Räuchermännchens 1856/57 in Heidelberg bei Seiffen
 Hans Haustein (1894–1933), jüdischer Arzt und Wissenschaftler
 Hans-Joachim Haustein (* 1942), deutscher Radsportler
 Heinz-Peter Haustein (* 1954), deutscher Politiker (FDP)
 Hermann Theodor Haustein (1814–1873), deutscher Jurist und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Jens Haustein (* 1956), deutscher Germanist
 Jörg Haustein (1957–2004), deutscher Theologe, Professor für Kirchengeschichte, ehem. Direktor des Evangelischen Bundes
 Josef Haustein (1849–1926), österreichischer Kontrabassist und Zithervirtuose
 Knut-Olaf Haustein (1934–2006), Professor für klinische Pharmakologie, Gründer des ersten Instituts für Nikotinforschung
 Kurt Haustein (1912–zwischen 1939 und 1945), deutscher Turner
 Matthias Haustein (* 1965), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Mike Haustein (* 1974), deutscher Chemiker und Heimatforscher
 Otto Haustein (1890–1952), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Paul Haustein (1880–1944), deutscher Künstler, Professor für Metallkunst
 Rainer Haustein (* 1966), deutscher Schauspieler
 Thomas Haustein (* 1964), deutscher Schauspieler
 Uwe-Frithjof Haustein (* 1937), Professor an der Universitätshautklinik Leipzig, Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
 Walter Haustein ist ein Pseudonym des Juristen Carl Schmitt
 Walter Haustein, deutscher Fahrzeugkonstrukteur
 Werner Haustein (1894–1959), deutscher Jurist und Eisenbahnbeamter
 Wolfgang Haustein (1941–2022), Fußballspieler in der DDR

Siehe auch:
 Hausstein, Berg im Bayerischen Wald
 Burg Hausstein, kurz Hausstein oder Haustein, abgegangene Burg bei St. Nikola an der Donau